

Населені пункти та їхні частини

 Єленя-Ґура — місто на правах повіту в Нижньосілезькому воєводстві
 Єленя-Ґура — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Єленя-Ґура — частина села Судул у гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Єленя-Ґура — лісова осада в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки